Восемнадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Eagle (орёл):

* HMS Eagle — бывший «купец»; закуплен флотом в 1592; использовался в качестве блокшива для килевания; продан в 1683.
 HMS Eagle — 12-пушечный корабль, бывший французский Aigle, захвачен в 1650; продан в 1655.
 HMS Eagle — 22-пушечный вооруженный корабль, бывший HMS Selby; переименован в HMS Eagle в 1660, использовался как брандер с 1674; затоплен в качестве фундамента в 1694.
 HMS Eagle — 6-пушечный брандер; захвачен у алжирцев в 1670; использован в 1671.
 HMS Eagle — 6-пушечный брандер; закуплен в 1672; затонул в 1673.
 HMS Eagle — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1679; перестроен в 1699; разбился в 1707.
 HMS Eagle — 10-пушечный посыльный бот; спущен на воду в 1696 ; разбился в 1703.
 HMS Eagle — брандер; затоплен в 1745 в качестве брекватера.
 HMS Eagle — 58-пушечный 4 ранга; спущен на воду в 1745 ; продан в 1767.
 HMS Eagle — 14-пушечный шлюп спущен на воду в 1745. Дальнейшая судьба неизвестна.
 HMS Eagle — 64-пушечный корабль 3 ранга спущен на воду в 1774. Во время Американский Подвергся атаке подводной лодки Turtle; переведен на рейдовую службу с 1790; переименован в HMS Buckingham в 1800; разобран в 1812.
 HMS Eagle — 4-пушечная канонерская лодка, бывший голландский бот; закуплен в 1794; продан в 1804.
 HMS Eagle — 12-пушечный вооруженный бриг, бывший французский Venteux; захвачен фрегатом Loire в 1803; переименован в HMS Eclipse в 1804 ; продан в 1807.
 HMS Eagle — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1804. срезан до 50-пушечного в 1830; превращен в учебный корабль в 1860, переименован в HMS Eaglet в 1918. Потерян от пожара в 1926; остов продан в 1927.
 HMS Eagle — бриг; построен в 1812; служил в качестве тендера у HMS Poictiers; захвачен американским Yankee 4 июля 1812; отбит британцами в сентябре 1813; переименован в HMS Chubb. продан в 1822.
 HMS Eagle — американская канонерская лодка; захвачена на озере Борнь 14 декабря 1814; служила по крайней мере до 4 июня 1815. Призовые деньги за неё, а также остальные корабли, захваченные в том бою, были выплачены в июле 1821.
 HMS Eagle — ранний авианосец, переделан из недостроенного чилийского линкора Almirante Cochrane; спущен на воду в 1918; потоплен подводной лодкой в 1942.
 HMS Eagle планировался как авианосец типа Audacious; заложен в 1944; отменен в 1945.
 HMS Eagle (R05) — авианосец типа Audacious; исходно названный HMS Audacious; переименован; спущен на воду в 1946; разобран в 1978.

См. также 
 HMS Eagle Shallop — 6-пушечный шлюп; построен в 1648; в списках до 1653.
 HMS Eaglet
 Французские корабли под названием Aigle